Roncevaux est un nom propre qui peut désigner :

 Roncevaux, nom français de la commune et du village de Orreaga / Roncesvalles (nom officiel bilingue), sur le Camino navarro du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
 Bataille de Roncevaux, qui opposa le , l'arrière garde de l'armée de Charlemagne, commandée par Roland aux Vascons.
 Col de Roncevaux ou Puerto de Ibañeta (1 057 m), situé entièrement en Espagne ; lieu possible mais peu probable de la bataille de Roncevaux (cf. supra).
 Roncevaux Terra, zone fortement réfléchissante qui couvre la moitié nord de la brillante Japet, satellite naturel de Saturne